Rogowka ():

 Rogowka (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Rogowka (Fluss), Nebenfluss der Tschepza im Becken der Wolga